Dmitri Aleksandrovitch Sergueïev - en russe :  et en anglais :   - (né le  à Tcheliabinsk) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, Sergueïev rejoint les Rangers de Kitchener en 2013.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Rangers de Kitchener || LHJMQ || 49 || 2 || 7 || 9 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Rangers de Kitchener || LHO || 54 || 5 || 23 || 28 || 44 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2015-2016 || Rangers de Kitchener || LHO ||35 ||2 ||14 ||16 ||26 ||4 ||0 ||2 ||2 ||5
|-
| 2016-2017 || Mavericks du Missouri || ECHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Admirals de Norfolk || ECHL || 22||1 || 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Oilers de Tulsa || ECHL || 52|| 3|| 19|| 22|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Almaty || Kazakhstan || 26|| 2|| 3|| 5|| 20|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 37|| 1|| 6|| 7|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || Dizel Penza || VHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  2020-2021 || HK Rostov || VHL || 39|| 2|| 8|| 10|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022 || Omskie Krylia  || VHL ||  ||

Au niveau international 

|-
|2013|| align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6||0||1||1||24|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 2||-3|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance à Tcheliabinsk
Naissance en mars 1996
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Traktor Tcheliabinsk
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Dizel Penza